Andrew E. Svenson (1910-1975), auteur de livres pour enfants américain ;
 Bo Svenson (né en 1944), acteur suédois naturalisé américain ;
 Kenneth Sydney "Snowy" Svenson (1898-1955), joueur de rugby à XV.

Voir aussi